Buzzard Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buzzard Mountain (Lumpkin County, Georgia)	
 Buzzard Mountain (Pike County, Georgia)	
 Buzzard Mountain (Missouri)	
 Buzzard Mountain (North Carolina)	
 Buzzard Mountain (South Carolina)	
 Buzzard Mountain (Tennessee)	
 Buzzard Mountain (Burnet County, Texas)	
 Buzzard Mountain (San Saba County, Texas)	
 Buzzard Mountain (Taylor County, Texas)	
 Buzzard Mountain (Virginia)